Haughton est un patronyme, prénom et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 Aaliyah Dana Haughton (1979-2001), chanteuse, actrice, danseuse et mannequin américain.
 Colin Haughton (né en 1972), joueur de badminton anglais.
 Chris Haughton (né en 1992), archer canadien.
 David Haughton (1924-1991), peintre britannique.
 David Haughton (né en 1991), joueur de basket-ball américain.
 Dominique Haughton, statisticienne française.
 Graves Haughton (1788-1849), orientaliste britannique.
 Gregory Haughton (1973 à Saint Mary, est un athlète jamaïcain.
 Percy Haughton (1876-1924), athlète et entraîneur américain.
 Richard Haughton (né en 1980) est un joueur anglais de rugby à XV.
 Rosemary Haughton (née en 1927), théologienne britannique.
 Samuel Haughton (1821-1897), géologue irlandais.
 Sydney H. Haughton (1888-1982), géologue anglais.
 Wilfred Haughton, dessinateur de bandes dessinées britannique.
 William Haughton (?-1605), est un dramaturge anglais.

Prénom
Haughton Ackroyd (1894-1979), joueur de football anglais
Haughton Forrest (1826-1925), artiste australien
Haughton Lennox (1850-1927), homme politique canadien

Toponyme

Haughton, cratère d'impact sur l'île Devon, Nunavut

Haughton, ville de la paroisse de Bossier en Louisiane

Haughton, localité du Cheshire
Haughton, canton du Grand Manchester
Haughton, hameau du Nottinghamshire
Haughton, localité du Shropshire
Haughton, village du Staffordshire
Haughton Green, village de Tameside dans le Grand Manchester
Haughton-le-Skerne, banlieue de Darlington dans le comté de Durham

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme